Kikka est un prénom et toponyme pouvant désigner:

Prénom
 (1964-2005), chanteuse pop finlandaise

Toponyme

Kikka, village du comté de Põlva

Voir aussi
Nakajima Kikka, premier avion à réaction japonais

Homonymie de surnom